Andrés D'Alessandro (1980), futebolista argentino;
 Jorge D'Alessandro (1949), treinador e ex-futebolista hispano-argentino;
 Marco D'Alessandro (1991), futebolista italiano.

Ver também

Desambiguações de sobrenomes